Novgorod a fost numele unui stat medieval: 
Republica Novgorodului, 

și se este, de asemenea, numele mai multor orașe din Rusia, Ucraina sau Belarus și a unei regiuni administrative din Rusia:
Veliki Novgorod, Rusia, cel mai cunoscut dintre toate orașele care poartă acest nume, cel mai adesea numit simplu Novgorod
Nijni Novgorod, Rusia
Novohrad-Volînskîi, Ucraina
Novhorod-Siverskîi, Ucraina
Novgorod-Litovski, Belarus
Gubernia Novgorod, diviziune administrativă a Imperiului Rus
Regiunea Novgorod, diviziune administrativă a Uniunii Sovietice și a Rusiei